Michel Bouquet (1807-1890), peintre français ;
 Michel Bouquet (1925-2022), acteur français ;
 Michel Bouquet (1951-), cavalier français.